Kalle Rovanperä (* 1. Oktober 2000 in Jyväskylä) ist ein finnischer Rallyefahrer. 2020 wurde der amtierende WRC2 Pro Weltmeister in der Rallye-Weltmeisterschaft für Toyota als jüngster Werksfahrer aller Zeiten eingesetzt. Er ist der Sohn von Harri Rovanperä.

Karriere 
Rovanperä fuhr bereits im Alter von sechs Jahren erstmals ein Auto. Mit 10 Jahren nahm er an seiner ersten Rallye in Estland teil. Zwischen 2015 und 2017 gewann er dreimal hintereinander den Titel in der lettischen Rallye-Serie.

2017 gab Rovanperä sein Debüt in der WRC bei der Rallye in Wales. Bei der letzten Rallye der Saison in Australien wurde er Zehnter und sammelte so als jüngster Fahrer aller Zeiten seinen ersten WM-Punkt.

2018 fuhr Rovanperä sieben Rallyes für Škoda, erreichte zweimal die Punkteränge und war am Ende der Saison Dritter der Gesamtwertung der WRC2. Im Jahr darauf wurde er Weltmeister in der Kategorie WRC2 Pro. Er hatte fünf der elf Rallyes in dieser Kategorie gewonnen und war fünfmal in der Gesamtwertung in die Punkteränge gefahren. Das beste Ergebnis der Saison war der sechste Platz bei der Rallye Portugal.

Zur Saison 2020 wechselte Rovanperä zum WRC-Werksteam von Toyota und fährt dort an der Seite des mehrfachen Weltmeisters Sébastien Ogier. Beim Saisonauftakt, der Rallye Monte Carlo, wurde er Fünfter, bei der Rallye Schweden Dritter und brach damit den Rekord des jüngsten Fahrers auf dem Podium, der vorher Jewgeni Nowikow gehört hatte, um mehr als zwei Jahre.

Mitte Juli 2021 gewann Rovanperä die Rallye Estland. Er ist mit 20 Jahren der jüngste Fahrer, der eine WRC-Rallye gewinnen konnte. Er wurde am 2. Oktober 2022, nur einen Tag nach seinem 22. Geburtstag, zum ersten Mal Weltmeister in der obersten WRC Rallye-Klasse und ist damit der bislang jüngste Rallye-Weltmeister. Er brach den Rekord von Colin McRae um fünf Jahre.

Statistik

WRC-Einzelergebnisse

Erfolge 

 Weltmeister WRC 2022
 Weltmeister WRC2 Pro: 2019
 Lettischer Meister: 2015, 2016, 2017

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Rallyefahrer (Finnland)
Finne
Geboren 2000
Mann